Лабор де Падиља има више значења:

 Лабор де Падиља (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лабор де Падиља (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику